Vedas — os textos mais antigos da civilização indo-ariana
 Astrologia Védica — modalidade precisa de astrologia iniciada na Índia

Desambiguação